Postplatz steht für folgende Plätze:

in Deutschland:
 Postplatz (Aue), Platz in Aue, Sachsen
 Postplatz (Bautzen), Platz in Bautzen, Sachsen
Postplatz, früherer Name des Johannisplatzes in Chemnitz, Sachsen, siehe Johannisplatz (Chemnitz)
 Postplatz (Dresden), Platz in Dresden, Sachsen
 Postplatz (Eibenstock), Platz in Eibenstock, Sachsen
 Postplatz (Görlitz), Platz in Görlitz, Sachsen
 Postplatz (Hennigsdorf), Platz in Hennigsdorf, Brandenburg
 Postplatz (Landshut), Platz in Landshut, Bayern
 Postplatz (Nordhausen), Platz in Nordhausen, Thüringen
 Postplatz (Plauen), Platz in Plauen, Sachsen
 Postplatz (Reichenbach im Vogtland), Platz in Reichenbach im Vogtland, Sachsen
 Postplatz (Schwerte), Platz in Schwerte, Nordrhein-Westfalen
 Postplatz (Speyer), Platz in Speyer, Rheinland-Pfalz
 Postplatz (Weilburg), Platz in Weilburg, Hessen
 Postplatz (Zingst), Platz in Zingst, Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Postplatz (Imst), Platz in Imst, Tirol
 Postplatz (Nassereith), Platz in Nassereith, Tirol

in der Schweiz:
 Postplatz (Arlesheim), Platz in Arlesheim, Basel-Landschaft
 Postplatz (Arosa), Platz in Arosa, Graubünden
 Postplatz (Chur), Platz in Chur, Graubünden
 Postplatz (Davos), Platz in Davos, Graubünden
 Postplatz (Jonen), Platz in Jonen, Aargau
 Postplatz (Oberriet), Platz in Oberriet, St. Gallen
 Postplatz (Schwyz), Platz in Schwyz, Schwyz
 Postplatz (Solothurn), Platz in Solothurn, Solothurn
 Postplatz (St. Moritz), Platz in St. Moritz, Graubünden
 Postplatz (Zug), Platz in Zug, Zug

in der Ukraine:
 Postplatz (Kiew); Platz in Kiew